Verdaguer ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Verdaguer (1951–2022), argentinisch-mexikanischer Musiker
 Jacint Verdaguer (1845–1902), katalanischer Dichter
 Peter Verdaguer y Prat (1835–1911), spanischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Brownsville
 Raymond Verdaguer (* 1947), kanadischer Künstler und Illustrator

Verdaguer bezeichnet außerdem:
 (38671) Verdaguer, ein Asteroid des Hauptgürtels